Первая лига 1964/1965 () — 31-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 16 августа 1964 года и закончился 27 июня 1965 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1964/1965 на rsssf.com 

1964/1965
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1964 году
Спорт в Польше в 1965 году